

События 
 678—681 — папа римский святой Агафон (577—681).
 Поход императора Константина против стримонцев.
 Вблизи Силейского моря флот арабов захвачен бурей. Почти все корабли погибли. Мир Византии с халифатом на 30 лет.

Родились 
 Акуль-Мо-Наб III, правитель из Токтан-Лакамхской династии Бакальского царства.
 Ибн Шихаб аз-Зухри, один из первых письменных фиксаторов хадисов.
 Хлодвиг IV, король франков.

Скончались 
 Аиша бинт Абу Бакр, третья, самая младшая жена пророка Мухаммеда.
 Арбогаст Страсбургский, святой, почитаемый Римско-католической Церковью.
 Вальберт, святой из Эно.
 Генезий Лионский, 37-й епископ Лионский.
 Домн, Папа Римский.
 Колгу мак Файльбе Флайнн, король Мунстера.
 Укба ибн Амир аль-Джухани,  сподвижник пророка Мухаммеда.
 Усама ибн Зейд, один из сподвижников пророка Мухаммада.

См. также